Волчёвка
 Волчёвка — посёлок в Свердловской области.
 Волчёвка — река в Свердловской области близ посёлка Волчёвка.